Der Kanton Lure-Sud war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Lure, im Département Haute-Saône und in der Region Franche-Comté. Sein Hauptort war Lure. Der Kanton Lure-Sud wurde im Jahr 1985 mit der Aufteilung des ehemaligen Kantons Lure gebildet.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 16 Gemeinden:

Luresud
Gegründet 1985
Aufgelöst 2015